Popaganda è il secondo album discografico degli Head Automatica, uscito il 6 giugno 2006.

Tracce

Collegamenti esterni